Ret har flere betydninger, se disse artikler:

Ret (stilling) – en stilling, som fx soldater kan indtage
Madret
I jura og samfundsliv har ret flere betydninger:
Rettighed
Domstol